Тростник:

 Тростник — род крупных широко распространённых многолетних травянистых растений семейства Злаки, или Мятликовые.
 Тростник — село в Виноградовском районе Закарпатской области Украины.